Kavkazski (Krasnodar), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Kavkazski (Stàvropol), localitat del territori de Stàvropol, a Rússia